2-й чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 1992 — состоялся с 31 января по 2 февраля 1992 года в России, в городе Березники Пермской области. Чемпионом стала сборная Швеции, победившая во всех матчах кругового турнира.

Регламент 
Три команды провели круговой турнир, победитель которого определялся по большему числу набранных очков. При равенстве очков учитывалась разница забитых и пропущенных мячей.

Составы команд 

В чемпионате имели право принимать участие хоккеисты не старше 23 лет.

Итоговая таблица

Матчи

Примечания

Литература 
 Соснин В. И., Щеглов М. И., Юрин В. Л. — Хоккей с мячом. Энциклопедия. 2009
 Пагнуев С. — Чемпионат России. 1992—1993. Высшая лига. Программа сезона. Первоуральск

1992
1992 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 1992 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
История Березников
Международные спортивные соревнования в Пермском крае
Спорт в Березниках
Хоккей
Чемпионаты мира в России